Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Jan Kodeš 7-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (terzo turno)

  Manuel Orantes (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1976